hrabstwo Boyd (ang. Boyd County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Boyd (ang. Boyd County) w USA, w stanie Nebraska